Biblia lowańska – przekład na język francuski z roku 1550
 Biblia lowańska – przekład na język niderlandzki z roku 1548
 Wulgata lowańska – łaciński przekład z roku 1547